Манжета может означать:
 Манжета — деталь одежды.
 Манжета (техника) — уплотнительное изделие, как правило протяжённой формы.